Того року турнір проводився вперше.

Лара Арруабаррена і Лурдес Домінгес Ліно виграли титул, у фіналі перемігши пару Ралука Олару і Валерія Соловйова з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

BNP Paribas Katowice Open, парний розряд
2013